Raievka (Kémerovo), localitat de la província de Kémerovo, a Rússia
 Raievka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia